

Persone 
 Robert Alexander Boyd detto Rob (1966) – sciatore alpino canadese
 Robert Boyd – fisico
 Robert Boyd – attore
 Robert Boyd – politico britannico

Altro 
 Robert Boyd Publications – casa editrice britannica